Мохамед Камара:
 Камара, Мохамед (род. 1959) — гвинейский кинорежиссёр.
 Камара, Мохамед (род. 1981) — сьерра-леонский футболист.
 Камара, Мохамед, также известный как Медо (род. 1987) — сьерра-леонский и финский футболист.
 Камара, Мохамед (род. 1997) — гвинейский футболист.
 Камара, Мохамед (род. 1999) — сьерра-леонский футболист.
 Камара, Мохамед (род. 2000) — малийский футболист.